Druse steht für:

 Druse (Botanik), Einlagerung in einer Pflanzenzelle
 Druse (Mikrobiologie), meist im Eiter bei Infektion mit Strahlenpilzen nachweisbare körnchenartige Strukturen 
 Druse (Mineralogie), kristallgefüllter Hohlraum in Gestein
 Druse (Netzhaut), Ablagerung unter der Netzhaut des Auges
 Druse (Pferd), Infektionskrankheit bei Pferden

Drusen steht für:
 Drusen, eine arabische Religionsgemeinschaft
 Trubstoffe, auch Vollhefe oder Weintrub genannt, siehe Geläger

Siehe auch:
 Drusenpapille
 Truse